Challenge Cup 2010-2011 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2010-2011 – torneo di pallavolo maschile